Ерошкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерошкино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Ерошкино — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Ерошкино — деревня в Можгинском районе Удмуртии.